499 км, 499-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 499 км — закрытый остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Вологда 1 — Кошта, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 302259.
 499 км, блок-пост 499 км — пассажирская платформа, линия Вологда 1 — Кошта 1, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 300222
 499 км — пост, Октябрьская железная дорога (Брянская область). Код 204747.